Josep Ferrer i Esteve, incorrectament citat com a Josep Ferrer i Esteve de Pujadas (Girona 1835-Barcelona 1916), va ser instrumentista i compositor de peces per a guitarra, i va fer carrera a París i Barcelona
 Josep Ferrer Esteve (beat) (Algemesí, 17 de febrer del 1904-Llombai, 9 de desembre del 1936) fou un sacerdot assassinat durant la guerra civil, beatificat l'1 d'octubre del 1995 (festa el 25 de juliol)

Referències